Das Butlins Grand Masters 1986 (Butlin’s Grand Masters Darts Championship) war ein zum zehnten und letzten Mal von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes, zweitägiges Dartsturnier, das im King’s Cabaret Theatre von Birmingham (England) ausgetragen wurde. Im Finale besiegte der englische Titelverteidiger Eric Bristow den Kanadier Bob Sinnaeve.

Turnierplan

Weblinks 
 Butlins Grand Masters 1986. In: mastercaller.com, abgerufen am 11. Januar 2023.
 1986 Butlins Grand Masters. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 11. Januar 2023.

Einzelnachweise 

1986
Dartveranstaltung 1986